Blatch ist der Familienname folgender Personen: 

 Emily Blatch, Baroness Blatch (1937–2005), britische Politikerin der Conservative Party
 Harriot Eaton Stanton Blatch (1856–1940), amerikanische Suffragette und Publizistin
 Nora Stanton Blatch Barney (1883–1971), US-amerikanische Bauingenieurin, Architektin und Frauenrechtlerin